Śliwiński ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Śliwiński (1939–2009), Bischof von Elbląg
 Artur Śliwiński (1877–1953), polnischer Politiker und Ministerpräsident
 Błażej Śliwiński (* 1954), polnischer Historiker und Hochschullehrer
 Hipolit Śliwiński (1866–1932), polnischer Architekt, Politiker
 Leon Śliwiński (1916–2000), polnischer Maler, Geigenbauer
 Marian Śliwiński (1932–2009), polnischer Mediziner und Politiker
 Michał Śliwiński (* 1970), polnischer Kanute
 Piotr Śliwiński (* 1962), polnischer Literaturhistoriker und Literaturkritiker
 Robert Śliwiński (1840–1902), deutscher Maler, Grafiker und Lithograf 
 Tomasz Śliwiński (* 1979), polnischer Dokumentarfilmemacher

Siehe auch:
 Śliwińska